Sou eller SOU kan syfta på:

SOU – förkortning för Statens offentliga utredningar
Sou (mynt) – ett franskt mynt